Basil – forma inglese del nome proprio di persona italiano Basilio
Toni Basil – musicista, attrice e coreografa statunitense
Basil – romanzo di Wilkie Collins del 1852
Basil l'investigatopo – film Disney del 1986
Basil – film del 1998 diretto da Radha Bharadwaj

 Basil – genere di piante

Pagine correlate
Basilio